РКЛ может означать:

 Революционная коммунистическая лига
 Ржевско-Канонерская линия Петербургского метрополитена (проект)

 Роторно-конвейерная линия (Кошкин, Лев Николаевич)